Marcel Buysse (1889-1939)
Lucien Buysse (1893-1980), fratello del precedente
Cyrille Buysse (1896-1994), fratello dei precedenti
Jules Buysse (1901-1950), fratello dei precedenti
Albert Buysse (1911-1998), figlio di Marcel
Norbert Buysse (1917-1959), figlio di Marcel
Marcel Buysse (1920), figlio di Lucien

Altri corridori:
Leon Buysse (1889-1951)
Achiel Buysse (1918-1984)
Etienne Buysse (1944)
Kamiel Buysse (1934)

Altri:
Cyriel Buysse – scrittore belga (1859-1932)